

Personen 
Ahasverus (Latijnse vorm) of Ahasveros / Ahasueros (Hebreeuwse vorm) is de naam van twee personen. De naam wordt uitgesproken met de klemtoon op de tweede lettergreep.
Ahasveros
Ahasverus of de wandelende Jood

Andere betekenissen 
 Ahasverus (kevergeslacht) een geslacht van kevers.
 Ahasverus (Backer-Grøndahl), een compositie door Agathe Backer-Grøndahl